Trisha Elric est un personnage du manga Fullmetal Alchemist.

Dans le manga 

Trisha est la mère d'Edward et Alphonse ainsi que la femme d'Hohenheim. Au départ de son mari, elle s'occupa seule de ses enfants. Elle fut emportée, alors qu'Ed et Al n'étaient encore que des enfants, par une maladie, selon la rumeur ou, d'après Ed, de chagrin. Ils tentèrent de la faire revivre par le biais d'une transmutation humaine, technique interdite ce qui coûta à Ed une jambe et à Al son corps entier, Ed dut sacrifier son bras droit pour récupérer l'âme de son frère et la fixer à une armure.

Le corps qu'ils avaient tenté de créer n'avait rien d'humain et Alphonse tua cette « chose ». On apprend plus tard dans le chapitre 43 "Un torrent de boue" que l'être créé n'était même pas leur mère. Cela fit définitivement comprendre aux deux frères que lorsqu'une personne meurt il est impossible de la faire revenir à la vie. De plus, on apprend que l'âme d'Al a été transférée dans ce corps avant qu'Ed ne le fasse revenir.

Les relations que Trisha entretenait avec Hohenheim ne sont pas très claires, même s'ils semblaient réellement s'aimer. Ils s'étaient fait une promesse mutuelle qu'elle ne put remplir de son côté puisqu'elle est morte trop tôt, sa promesse étant de vieillir avec leurs enfants.

Dans un extra du dernier volume, Hoheneim et Trisha se retrouvent par delà la mort et apaisés, conscients d'avoir mené malgré tout leur rôle de parents à bien.

Dans l'anime 

Trisha Elric est la femme de Hohenheim et la mère d'Al et Ed. Elle est d'ailleurs la « seule femme qu'Hohenheim ait réellement aimée ». Mais, voyant son corps pourrir, il décide de s'enfuir, laissant derrière lui l'amour de sa vie et ses 2 fils. Trisha ne supporta pas l'idée de vivre le restant de sa vie sans Hohenheim et elle dépérit. De plus, elle est atteinte d'une maladie incurable. Très courageuse cependant, elle ne le dit pas à Ed et à Al. Deux ans après la mort des parents de Winry, Ed et Al rentrent chez eux - les bras chargés de légumes - et découvrent leur mère allongée par terre. Quelques heures plus tard, elle est alitée, en agonie. Ses dernières paroles sont pour Ed : « Edward tu veux être un amour et transmuter quelque chose pour maman? Je voudrais une petite couronne de fleurs des champs. Ton père m'en faisait dans le temps. Avant qu'il ne s'en aille si loin... ». Puis elle lâche le dernier soupir. Si Ed hait son père c'est parce qu'il les a abandonnés. À 10 et 11 ans, ils font la transmutation interdite qui engendra l'homonculus Sloth.

Elric, Trisha